Budynek Biblioteki Lekarskiej w Toruniu – zabytkowy kamienica, należąca niegdyś do Jana Weesego, obecnie siedziba Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Lekarskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Ignacego Danielewskiego 6/9, w sąsiedztwie Parku Miejskiego.

Historia 
Budynek powstał w 1910 roku według projektu spółki "Die Saalecker Werkstaetten" z Turyngii i pierwotnie należał do toruńskiego przemysłowca Jana Weesego, w którym mieszkał do 1939 roku. W 1945 roku obiekt zagospodarował na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując w nim Katedrę Zoologii (przez krótki czas mieściła się tu także pracownia chemii). W 1973 roku, po dyslokacji tej katedry do nowo wybudowanego gmachu na terenie miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, władze uniwersytetu przeniosły tu - znajdujące się dotąd w gmachu przy ul. Fredry 6/8 - dwa zakłady Instytutu Geografii (Meteorologii i Klimatologii) oraz Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 872).

Od 2017 roku w budynku znajduje się Kujawsko-Pomorska Biblioteka Lekarska oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Przypisy 

Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki muzeów i bibliotek w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Toruń
Kamienice w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków‎